De uitreiking van de Belgische trofee voor Profvoetballer van het Jaar 2017 vond plaats op 22 mei 2017. Middenvelder Youri Tielemans van RSC Anderlecht won de prijs voor de eerste keer.

Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Trainer van het Jaar

Uitslag

Doelman van het Jaar

Uitslag

Jonge Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Doelpunt van het Jaar
 Sofiane Hanni (RSC Anderlecht) in de wedstrijd Oostende–Anderlecht (16 april 2017)

Lifetime Achievement Award
 Hugo Broos (bondscoach Kameroen)

Zie ook
 Jonge Profvoetballer van het Jaar
 Belgisch Trainer van het Jaar
 Scheidsrechter van het Jaar
 Keeper van het Jaar
 Fair-Playprijs

Profvoetballer van het Jaar
Voetbal in 2017